Лётч () — немецкая фамилия.
 Лётч, Гезине (род. 1961) — немецкий политик, член Левой партии Германии.
 Лётч, Рональд (1931—2018) — немецкий лингвист и преподаватель.